Цигантес () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Цигантес, Иоаннис (1897—1943) — греческий офицер, лидер офицерской «Греческой военной организации».
 Цигантес, Христодулос (1897—1970) — известный греческий и французский офицер, участник Первой мировой войны.